Прича́л — специально оборудованное место (пристань) у берега для швартовки судна или лодок с целью грузовых, пассажирских, ремонтных и прочих операций.

История 
В процессе развития речного и морского дела у цивилизации появилась потребность в оборудованных местах для причаливания кораблей и судов.

В конце XIX столетия в России термин речного судоходства — Причал, имел два значения:
 канат (верёвка), при помощи которого причалившее судно крепится к берегу, пристани или к другому судну;
 куст свай или кольцо на них, к которому крепится канат во время причаливания. 

В морском деле канат, при помощи которого корабли в гавани чалятся к палам и сваям — Швартов. 

Кто и когда термин «Причал» расширил не известно, а ниже представлены другие сведения.

Название причала зависит от его предназначения. В зависимости от того, у какого терминала находится причал, происходит и название:
 У морвокзала — «пассажирский причал».
 Если причал оборудован кранами, железнодорожной веткой, неподалёку складские помещения — «грузовой причал».
 На территории судоремонтного завода — «ремонтный причал».
 Если у причала находится склад с холодильной установкой для хранения пищевых продуктов перед погрузкой с рефрижераторных судов или до погрузки на рефрижераторные суда — «риферный причал».
 Если причал оборудован кранами для погрузки/выгрузки контейнеровозов и неподалёку есть площадка для складирования контейнеров — «контейнерный причал».

Также существуют названия: «зерновой причал» (в старые времена такой причал могли называть «хлебным»), «нефтяной», «угольный», «цементный», «причал для сыпучих (или навалочных) грузов».

Оборудованный причал обязательно в достаточном количестве оборудован специальными тумбами для крепления швартовных концов судна — эти тумбы называются «причальными пушками».

Необорудованный причал может не иметь причальных пушек (или иметь их в недостаточном количестве). Например, если на реке нужно причалить к берегу, концы заводят вокруг деревьев. Это тоже причал, вернее сказать, — необорудованное причальное место.

Понятия «оборудованный» и «необорудованный причал» могут рассматриваться намного шире. Если судно должно выгружать груз, а причал не имеет кранов и не предназначен специально для грузовых операций с этим грузом, то — это тоже необорудованный причал для этого судна с этим грузом.

Безопасный причал — причал, швартовка и стоянка у которого, для определённого судна, является безопасной с точки зрения непогоды, глубин (с учётом приливо-отливных явлений), конструкции причала, посещения его нежелательными лицами, нападения на него и так далее.

В больших портах причалам присваивают номер, что облегчает работу. Например, лоцману дано указание провести судно к причалу № 9. Стивидорам сказано начать выгрузку судна у причала № 9 в 8 утра. С этой целью создаются карты порта с номерами причалов, которые вывешивают в офисах начальников и лоцманов, в местах отдыха и раздевалках стивидоров и на территории порта в одном или нескольких местах.

Причал может быть устроен в виде пирса, набережной, пристани или дебаркадера.
Если причал имеет длину, равную или большую, чем длина судна, выполнен из камня или железобетона и от кромки направлен вертикально вниз под воду или до уровня воды, — такой причал иногда называют причальной стенкой.

В настоящее время существуют электромагнитные или вакуумные причальные устройства, которые позволяют автоматизировать процесс швартовки корабля. Однако они весьма дороги и не на 100 % надёжны и поэтому они ещё не вытеснили докеров, осуществляющих эту работу вручную.

В книге узлов Эшли описаны иные виды швартовок, отличающиеся от показанной выше схемы на рисунке.

 «Последний причал» — это последнее место швартовки судна или разборки на металлолом.

Причал в искусстве 
 Образ причала используется в тексте песни Михаила Рябинина «Родительский дом»:Родительский дом — начало начал,Ты в жизни моей надежный причал.
 «Путь к причалу» — название художественного фильма, снятого в 1962 году режиссёром Георгием Данелией по одноимённой повести Виктора Конецкого (сценарий В. Конецкого в соавторстве с Г. Данелией). Кроме того, под таким же названием — «Путь к причалу» — в 2015 году в московском Музее наивного искусства (Союзный проспект, д. 15а) прошла авторская (посмертная) выставка картин писателя и капитана дальнего плавания Виктора Конецкого, который также всерьёз увлекался живописью и графикой.

Примечания

Литература 
 
 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3

Ссылки 

Речной транспорт
Морские термины
Гидротехника